Rauville è il nome di alcuni comuni francesi:
Rauville-la-Bigot – Manica
Rauville-la-Place – Manica